Пирче може бити:

 Пирче (Косовска Митровица), насељено место о граду Косовска Митровица, Косово и Метохија, Република Србија
 Пирче (Костел). насељено место у оптини Костел, Република Словенија